Bogue kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bogue (Kansas)
Bogue (North Carolina)